Бро́вкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Бровкина, Алевтина Фёдоровна (род. 1930) — советский и российский врач-офтальмолог, создатель российской онкоофтальмологической школы, доктор медицинских наук.
 Бровкина, Ольга Евгеньевна (род. 1970) — российский модельер, автор марок «Olga Brovkina» и «Юбка&Блузка».
 Бровкина, Юлия Андреевна (род. 2001) — российская волейболистка.